J43 steht für:

 das Lungenemphysem
 den Johnson-Körper J43, die verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelrotunde

Abkürzung